Pranýř může být:

 Pranýř – středověký trestní nástroj. 
 Pranýř v Mnichově – Pranýř, Mnichov, okres Cheb, Česká republika.
 Pranýř (Piotrków Trybunalski) – Pranýř, Piotrków Trybunalski, Polsko.
 Na pranýři (Gump Roast) – díl amerického animovaného seriálu Simpsonovi.